Paranho de Terroso é um pequeno lugar da Póvoa de Varzim, que no censo de 2001 tinha 77 habitantes.

As ruínas do "Castelo de Paranho" remontam à época de D. Afonso III.

Localidades de Portugal
Lugares da Póvoa de Varzim
Terroso